«Страницы жизни» — название ряда художественных произведений.

 «Страницы жизни» — советский художественный фильм 1948 года, режиссёры Б. Барнет и А. Мачерет.
 «Страницы жизни» — советский художественный фильм 1974 года, режиссёры Г. Азимзаде, Ф. Алиев, Т. Бекирзаде.
 «Страницы жизни» — бразильская теленовелла.